Osoby o nazwisku Kopiczko

 Andrzej Kopiczko (* 1958) – polski kapłan, kanonik, archiwista, historyk i nauczyciel akademicki
 Małgorzata Kopiczko (* 1967) – polska polityk, nauczycielka, samorządowiec i senator

Polskie nazwiska